Banou peut désigner :
Banou, la commune du département de Bagassi au Burkina Faso
Banou, la commune du département de Safané au Burkina Faso
Fatima Banou connue sous le nom de Fatima Tihihit, chanteuse marocaine.

Homonymie de localités